Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1914 года — 5-й турнир чемпионата Европы под эгидой ЛИХГ, проходивший с 25 по 27 февраля 1914 года в Берлине, Германия. Турнир состоялся за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, следующий чемпионат Европы прошёл только в 1921 году.

Те же три нации претендовали на титул чемпиона Европы, что и на предыдущим турнире. Сборная Богемии выиграла в обоих матчах и завоевала свой второй титул (третий, учитывая аннулированный чемпионат 1912 года). Их лидер, Ярослав Йирковски, стал лучшим бомбардиром, забросив 7 шайб. Также в составе сборной Богемии играл известнейший позднее футболист Карел Пешек-Кадя, забивший три гола.

Турнир

Таблица

Результаты

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1914
Чемпионаты Европы в 1914 году
Чемпионаты Европы в Германии
Февраль 1914 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Спорт в Германии в 1914 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии